Le WT World Taekwondo Grand Prix est une compétition taekwondo introduite par la World Taekwondo Federation en 2013 pour fournir un système homogène de qualification au Olympique tournoi de taekwondo. Il comprend quatre compétitions par an dans chaque épreuve.

Articles connexes 
 Championnats du monde de taekwondo

Notes et références

Liens externes 
Official website
World Taekwondo Federation

Taekwondo